Эберхарт () — английская фамилия. Известные носители:
 Эберхарт, Ричард (1904—2005) — американский поэт.
  (род. 1946) — генерал ВВС США.
  (1899—1996) — американский писатель.